Площадь Му́жества — площадь на границе Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, проходящей здесь по оси Политехнической улицы и улицы Карбышева.

Находится на пересечении следующих улиц: Политехническая улица, улица Карбышева, проспект Непокорённых, проспект Тореза, 2-й Муринский проспект, две из которых входят в Центральную дуговую магистраль города.

История 
Безымянная площадь, образованная на пересечении Большой и Малой Спасских улиц (современные проспект Непокорённых и улица Карбышева), Старо-Парголовского и Алексеевского проспектов (нынешние проспект Тореза и южная часть Политехнической улицы) в 1960 году получила название Спасская площадь. На этом месте находилась приписанная к Церкви Святого Равноапостольного князя Владимира деревянная Преображенская часовня, ведущая свою историю от начала XIX века. К ней в Преображение от Владимирской церкви устраивался крестный ход.

С 1963 года площадь начали кардинально перестраивать, после чего она и приобрела современные очертания. Были спрямлены две улицы (Политехническая и Большая Спасская, которую также переименовали в проспект Непокорённых и расширили). В 1966 году был открыт круговой проезд по площади. Во второй половине 1960-х и начале 1970-х годов были снесены старые дома (дореволюционной постройки): 4 из них находились внутри кругового проезда и ещё 2 — снаружи, на углах с проспектами Непокорённых и 2-м Муринским.

15 мая 1965 года площадь получила современное название.

В 1969—1996 годах площадь застраивалась. На двух высотных домах имеются памятные надписи — на одном «1941», на другом — «1945». Оформление площади посвящено подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. Середину площади занимает большой газон, деревья и трамвайный Т-образный перекрёсток.

На площади Мужества находится крупный транспортный узел. С трёх сторон к ней подходят трамваи и с четырёх сторон — троллейбусы (по улице Карбышева движение одностороннее).

В 1980-е годы был разработан проект подземного перехода под площадью, но осуществлён не был.

Достопримечательности 

 Два высотных жилых дома со встроенными помещениями торговых предприятий, фланкирующих на въезде на него 2-ой Муринский проспект, высотой 18 этажей, что было практически уникальным для ленинградской архитектуры 1970-х — 80-х гг. и стало возможным благодаря необычным инженерным решениям. На них сверху установлены цифровые обозначения лет начала и окончания Великой Отечественной войны. К 75-летию Великой Победы они были отреставрированы.
 Станция метро «Площадь Мужества» с памятной надписью в честь подвига блокадного Ленинграда на торцевой стене подземного зала. После застройки территории перед станцией ее павильон оказался скрыт со стороны площади за жилым домом большой протяженности, стоящим вдоль нечетной стороны Политехнической улицы.
 На участке между улицей Карбышева и Политехнической улицей (адрес: улица Карбышева, дом 29А) расположены «Круглые бани» в Лесном, построенное в 1927—1930 годах по проекту архитектурной мастерской Александра Никольского (МАН) — архитекторы А. С. Никольский, Н. Ф. Демков, В. М. Гальперин, А. В. Крестинин.  
 На углу площади Мужества и проспекта Тореза (адрес: проспект Тореза, дом 8) находится особняк купца Д. А. Котлова, построенный в 1913—1914 годах (архитектор Н. И. Товстолес). Дом выдержан в стиле модерн с приданием ему характерных черт средневекового замка. . Его интерьеры в основном утрачены, но в 2018 г. начинаются реставрационные работы по заказу нового корпоративного собственника. В настоящее время в здании расположен детский театр.
 Мемориальная композиция, состоящая из пушки «ЗИС-3» образца 1942 года и четырёх противотанковых «ежей». Цветы на постаменте высажены в виде надписи «Помни».
 Сквер Блокадников. Такое название присвоили безымянной зелёной зоне между Политехнической улицей и проспектом Тореза в 2010 году.. 26 января 2018 года в сквере был открыт памятник жителям блокадного Ленинграда.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Площадь Мужества незадолго до реконструкции